Die folgende Liste ist eine Auswahl von Radwanderwegen in Niedersachsen und von Radfernwegen, die streckenweise durch Niedersachsen führen.

Weblinks 

Niedersachsen
!
!